Miller, angol családnév

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Miller, település Dél-Dakota államban
 Miller, település Indiana államban
 Miller, település Iowa államban
 Miller, egykori település Kalifornia államban
 Miller, település Kansas államban
 Miller, település Kentucky államban, Fulton megyében
 Miller, település Kentucky államban, Perry megyében
 Miller, település Maryland államban
 Miller, település Michigan államban
 Miller, település Missouri államban
 Miller, település Nebraska államban
 Miller, szellemváros Nevada államban
 Miller, település New York államban
 Miller, település Ohio államban
 Miller, település Oklahoma államban
 Miller (Oregon), település Oregon államban